Navata ist der Name von:

 Navata (Girona), Gemeinde in der Provinz Girona.
 La Navata, Wohngebiet in der Gemeinde Galapagar (Madrid).
 Estación de Galapagar-La Navata, Bahnhof dortselbst